chajtarma
 tradycyjny taniec krymskich Tatarów (słowo chajtarma w języku krymsko-tatarskim oznacza „powrót”);
 "Chajtarma" film z 2013, reż. Achtem Sejtablajew.